Nowe heißen folgende Orte in Polen:

 Nowe (Stadt) (deutsch Neuenburg), Stadt im Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Nowe (Krośniewice), Dorf in der Gmina Krośniewice, Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź
 Nowe (Ożarów), Dorf in der Gmina Ożarów, Powiat Opatowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Nowe (Wągrowiec), Dorf in der Gmina Wągrowiec, Powiat Wągrowiecki, Woiwodschaft Großpolen

Nowe (ukrainisch Нове) heißen folgende Orte in der Ukraine:
 Nowe (Kropywnyzkyj), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad, Stadtkreis von Kropywnyzkyj
 Nowe (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Nowe (Dnipro), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro
 Nowe (Nowomoskowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk
 Nowe (Schyroke), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke
 Nowe (Synelnykowe), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe
 Nowe (Kiew-Swjatoschyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn
 Nowe (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Nowe (Otschakiw), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Otschakiw
 Nowe (Wosnessensk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk
 Nowe (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
 Nowe (Lyman, Odessa), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman
 Nowe (Rosdilna, Hajiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, Landratsgemeinde Hajiwka
 Nowe (Rosdilna, Schtscherbanka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, Landratsgemeinde Schtscherbanka
 Nowe (Tatarbunary), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tatarbunary
 Nowe (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Nowe (Orschyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja
 Nowe (Mlyniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw
 Nowe (Melitopol, Kyryliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Kyryliwka
 Nowe (Konotop), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop
 Nowe (Polohy, Huljajpole), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Stadtgemeinde Huljajpole
 Nowe (Polohy, Tokmak), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Stadtgemeinde Tokmak
 Nowe (Ochtyrka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka
 Nowe (Lypowez), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez

Siedlungen:
 Nowe (Derhatschi), Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi
 Nowe (Perwomajskyj), Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj
 Nowe (Losowa), Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa
 Nowe (Kramatorsk), Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Nowe (Melitopol), Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Landgemeinde Nowe
 Nowe (Bachmatsch), Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch
 Nowe (Tschernihiw), Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw

Nowe ist der Familienname folgender Personen:
 Oratile Nowe (* 2000), botswanische Sprinterin

Siehe auch:
 Nowe Selo
 Nowy